Rzepisko – wieś w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Łubnice 
 Rzepisko – kolonia w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Drawno
 Rzepisko – wzniesienie 560 m n.p.m. w Górach Czarnych w Sudetach Środkowych 
 Rzepisko – najwyższy szczyt Magury Spiskiej, położony na Słowacji